godostudio (театр GODO) – колектив українських митців, згуртований спільними театральними, музичними та відеопроектами створений ще у 2012 році і базується в місті Київ. Засновником є український актор, режисер, поет та волонтер Богдан Адаменко.

Біографія 
GODO була створена у 2012 році в місті Харків і початково позиціонувала себе як студія, яка включає напрямок не тільки театрального мистецтва, але й video/photo production, art performance, звукорежисуру та ін.

У 2017 році студія переїхала у Київ і зосередилась лише на одному напрямку – театральне мистецтво. 

Театр GODO націлений на відкритий діалог із глядачем, а також  компілює різні сфери мистецтва, спираючись на традиційні театральні школи та новітні європейські тенденції. Вибір майданчику залежить від того, якого простору та атмосфери потребує кожна окрема вистава. Театр займає активну позицію у залученні молодих акторів та підтримує відкриту форму роботи з іншими режисерами.

В 2020 році, під час пандемії COVID-19, GODO відкриває свій youtube-канал, на якому поєднує мистецтво і розваги, тим самим повертаючись до videoproduction. Ідейним керівником каналу вважається актор, музикант і videomaker театру Сергій Аніпченко. На youtube хлопці і дівчата створюють літературні, культурно-просвітницькі передачі, розважальні та поетичні відео, а також музичний проект «Пустельник». Часто співпрацюють з Дистанційка, створюючи освітній відео контент.

Учасники та резиденти 

 Богдан Адаменко
 Сергій Аніпченко
 Ліза Любімова
 Марія Моторна
 Роман Муленко
 Андрій Губар
 Кета Берія
 Наталка Терлецька
Актори і акторки театру брали участь в різноманітних конкурсах, як в Україні так і за кордоном. Також учасники студії знімаються в кіно та серіалах, а під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно займаються волонтерством.

Вистави і проекти

Вистави 

 «Love is…» (Богдан Адаменко)
 «Каліка з Ірландії» (Мартін Мак-Дона)
 «Камінь» (Маріус фон Маєнбург)

Відео-проекти 

 «God's games»
 «СУКА»
 «Де моя книжка, чувак?»
 «Пустельник»
 «ДОКОНЧЕ»

Примітки